O Rodeo ou Rodeio do Chile é um esporte equestre originado no Chile e bastante popular neste país, que possui regras distintas do rodeio tradicional. Esse esporte é praticado dentro de um arena em forma de círculo chamada de medialuna e o seu objetivo é que uma equipe (collera), com dois cavaleiros e seus respectivos cavalos, consiga deter um bezerro em uma determinada área dentro da medialuna.

Ver também 
 Rodeio
 Huaso

Cultura do Chile